Хафпайп ( — половина трубы)

Спортивные дисциплины 
 Хафпайп (фристайл) — дисциплина фристайла
 Хафпайп (сноуборд) — дисциплина сноуборда

Сооружения 
 Хафпайп (спортивное сооружение) (разг. рампа, :en:Half-pipe) — сооружение, используемое экстремальными видами спорта.
 Хафпайп (водные горки) — сооружение в водных горках, в котором катающиеся перемещаются вперёд-назад внутри большого жёлоба, до полной остановки.
 Хафпайп (американские горки) (:en:Half Pipe (roller coaster)) — аттракцион американских горок.

См. также 
 Верт (велосипедный мотокрос) — дисциплина велосипедного мотокросса на хафпайпе
 Верт (роликовые коньки) — дисциплина агрессивного катания на роликовых коньках на хафпайпе
 Верт (скейтбординг) — дисциплина скейтборда на хафпайпе